Endoterm kan avse:
 Endoterm reaktion – en kemisk reaktion som upptar värme ur sin omgivning
 Endoterma djur – reglera sin temperatur genom inre medel, se termoreglering